Cirina – diminutivo femminile del nome proprio di persona Ciro
Cirina – genere di falene della famiglia delle Saturnidi
Luciano Cirinà – manager italiano